Upham (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Upham (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Den Ham (Bellingwolde), een oude naam voor Den Ham bij Bellingwolde